Al-Wahda Sports Cultural Club (arabiska نادي الوحدة الرياضي الثقافي) är en fotbollsklubb från Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. De har vunnit den inhemska ligan fyra gånger: 1999, 2001, 2005 och 2010.

Placering senaste säsonger

Färger

Dräktsponsor
 20??– Nike

Trikåer

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 Al-Wahda FC på facebook
 Al-Wahda FC på Soccerway
 Al-Wahda FC på Sofascore
 Al-Wahda FC på Flashscore
 Al-Wahda FC på Transfermarkt
 Al-Wahda på Globalsportsarchive
 RSSSF databas (säsonger och mästare)

Wahda